Cette liste regroupe les villes de Grèce de plus de  en 2011, selon les résultats des recensements de la population réalisés par l'Autorité statistique hellénique (ELSTAT).

Villes de Grèce de plus de  en 2011

Sources 
 Les données de population pour l'année 2011 sont accessibles (en grec, sous forme de tableur) avec le lien suivant : .

Annexes

Articles connexes 
 Démographie de la Grèce
 Liste des noms latins des villes des Balkans

Liens externes 
 La Grèce sur le site citypopulation.de

Grece

Villes